Janni Reisenauer (ur. 7 listopada 1997) – austriacki skoczek narciarski i kombinator norweski, reprezentant klubu TSU St. Veit. Srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2016 w drużynie mieszanej i brązowy z 2017 w drużynie męskiej, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Do 2014 uprawiał kombinację norweską, odnosząc jedno zwycięstwo w cyklu Alpen Cup. 14 sierpnia 2014 w Kuopio zadebiutował w FIS Cup w skokach narciarskich, zajmując 17. miejsce. Dwa dni później na tej samej skoczni zajął 26. pozycję w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego.

W sierpniu 2015 zajął 9. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm, pierwsze w dziesiątce w zawodach tej rangi. Wystąpił w konkursach Mistrzostw Świata Juniorów 2016. W zawodach indywidualnych zajął 5. miejsce. W konkursie drużynowym mężczyzn był 4., a zawodach mieszanych zdobył srebrny medal. W grudniu 2016 zajął 7. pozycję w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. W styczniu 2017 bez powodzenia startował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata w Innsbrucku i Bischofshofen. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017 indywidualnie był 32., w drużynie mieszanej 6., a w zawodach drużynowych mężczyzn zdobył brązowy medal.

W ramach FIS Cup 2021/2022 pięciokrotnie zwyciężył i raz zajął 3. miejsce. W klasyfikacji generalnej cyklu zajął 3. pozycję. W grudniu 2021 zawody Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou ukończył na 7. i 5. miejscu. W styczniu 2021 dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Bischofshofen.

Reprezentując Salzburg, zdobywał medale mistrzostw Austrii w konkursach drużynowych: brązowy w 2015 i srebrny w 2016.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Reisenauera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997